

Cinema 
 Untamed – film 1918 diretto da Clifford Smith
 L'indomabile (Untamed) – film del 1929 diretto da Jack Conway
 Untamed – film del 1940 diretto da George Archainbaud 
 Carovana verso il Sud (Untamed) – film del 1955 diretto da Henry King

Letteratura 
 Un amore da Oscar (Untamed) – romanzo di Carole Mortimer del 1984
 Passione d'artista (Untamed) – romanzo di Nora Roberts del 1984
 Amore indomabile (Untamed) – romanzo di Elizabeth Lowell del 1993
 Untamed – romanzo della serie Casa della Notte di P.C. Cast e Kristin Cast del 2008

Musica 
 Untamed – album di Cam del 2015
 Untamed – singolo dei Lunatic Soul del 2018